Winram ist der Familienname folgender Personen:

 Gary Winram (1936–2022), australischer Schwimmer
 Gilbert Winram (??–1530), schottischer Theologe